USS John F. Kennedy (CV-67), nosač zrakoplova klase Kitty Hawk.
USS John F. Kennedy (CVN-79), nosač zrakoplova klase Gerald R. Ford.